Inretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inretjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722908-170290), sjö i Skellefteå kommun,  (4,97 ha)
Inretjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723661-171424), sjö i Skellefteå kommun, 
Inretjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720964-167813), sjö i Norsjö kommun,  (17,4 ha)
Inretjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721354-168235), sjö i Norsjö kommun,  (8,76 ha)
Inretjärnarna, sjö i Älvsbyns kommun, 
Inretjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, östra), sjö i Bodens kommun, 
Inretjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, västra), sjö i Bodens kommun, 
Inretjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Inretjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Inretjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (18,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn